, pour National Basketball Association, fait communément référence à la principale ligue de basket-ball nord-américaine.

NBA peut aussi faire référence à :
 National Book Award, une des distinctions littéraires les plus prestigieuses aux États-Unis ;
 NBA YoungBoy, dit aussi YoungBoy Never Broke Again, un rappeur américain ;
 Neue Bach-Ausgabe, une édition intégrale de la musique de Johann Sebastian Bach ;
 Newcastle Brown Ale, une bière brune anglaise.